Příjmení Pintér nese více různých osobností:

 Attila Pintér – rozcestník
 Ádám Pintér (* 1988) – maďarský fotbalový záložník a reprezentant
 Michal Pintér (* 1994) – slovenský fotbalový obránce
 Pavol Pintér (1934–1986) – slovenský fotbalista, záložník